Gardone bezeichnet:

 Gardone Riviera, ein Ort am Ufer des Gardasees in der italienischen Provinz Brescia
 Gardone Val Trompia, ein Ort im Tal des Mella in der italienischen Provinz Brescia